Ditzen ist der Familienname folgender Personen:

 Ada Ditzen (1859–1939), deutsche Übersetzerin
 Anna Ditzen (1901–1990), Ehefrau von Hans Fallada
 Joachim Ditzen-Blanke (1925–2019), deutscher Zeitungsverleger
 Josef Ditzen (1862–1931), deutscher Zeitungsverleger
 Kurt Ditzen (1891–1982), deutscher Jurist und Zeitungsverleger
 Wilhelm Ditzen (1852–1937), deutscher Jurist

Siehe auch:
 Hans Fallada (eigentlich Rudolf Wilhelm Friedrich Ditzen; 1893–1947), deutscher Schriftsteller
 Dietzen